Ukraina deltog som självständig nation första gången 1994 i Lillehammer, och har skickat deltagare till samtliga sommar- och vinterspel sedan dess. 

Tidigare tävlade ukrainska deltagare för Ryssland från 1900 till 1912, Sovjetunionen från 1952 till 1988, och efter Sovjetunionens sammanbrott, var Ukraina med i förenade laget vid olympiska sommarspelen 1992. Den första OS-deltageren från Ukraina var Pyotr Zakovorot som deltog i fäktning 1900. Nikolai Melnitsky var med i det ryska laget som vann 30 meter militärpistol vid OS 1912, vilket var den första medalj vunnet av en ukrainare.

139 medaljer har tagits i sommarspelen, och 9 i vinterspelen. Den starkaste sporten är gymnastik.

Fanbärare 
 Olympiska vinterspelen 1994 – Viktor Petrenko 
 Olympiska sommarspelen 1996 – Sergej Bubka 
 Olympiska vinterspelen 1998 – Andrij Deryzemlja 
 Olympiska sommarspelen 2000 – Jevhen Braslavets 
 Olympiska vinterspelen 2002 – Olena Petrova 
 Olympiska sommarspelen 2004 – Denys Sylantiev 
 Olympiska vinterspelen 2006 – Natalia Yakushenko 
 Olympiska sommarspelen 2008 – Yana Klochkova
 Olympiska vinterspelen 2010 – Lilija Ludan 
 Olympiska sommarspelen 2012 – Roman Gontiuk
 Olympiska vinterspelen 2014 – Valentyna Sjevtjenko
 Olympiska sommarspelen 2016 – Mykola Milchev
 Olympiska vinterspelen 2018 – Olena Bilosjuk
 Olympiska sommarspelen 2020 – Bohdan Nikishyn, Olena Kostevitj
 Olympiska vinterspelen 2022 – Oleksandr Abramenko, Oleksandra Nazarova

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter